Deze lijst van grote steden in Finland geeft een overzicht van alle gemeenten in Finland met meer dan 20.000 inwoners, de namen van de gemeenten in het Fins en Zweeds, de inwoneraantallen volgens de resultaten van de volkstellingen van 1990 en 2000 (beide 31 december), alsmede de resultaten van een schatting van het fins bureau voor de statistiek uit 1980 en 2006 (beide 31 december). Verder wordt ook de provincie vermeld, waartoe de gemeente behoort. De inwoneraantallen hebben betrekking op de gemeentes binnen de politieke grenzen en laten zelfstandige voorsteden dus buiten beschouwing.

(VT = Volkstelling, S = Schatting)

1 Op 1 januari 2009 werden de landgemeente Jyväskylä en die gemeente Korpilahti bij de stad Jyväskylä gevoegd, die daardoor met ca. 130.000 inwoners tot de 7e stad van Finland gegroeid is.

Referenties

 
Finland
steden